Парр () — фамилия.

Некоторые известные носители:
 Парр, Анна (1515—1552) — фрейлина всех шести жён Генриха VIII и младшая сестра последней из них, Екатерины Парр.
 Парр, Бен (род. 1985) — американский журналист, автор, венчурный капиталист и предприниматель.
 Парр, Джерри (1930—2015) — агент Секретной службы США, спасший президента Рональда Рейгана.
 Парр, Джон (1897—1914) — первый британский солдат, убитый во время Первой мировой войны.
 Парр, Джон (род. 1952) — британский рок-музыкант, певец, композитор, номинант премии Грэмми 1985 года за песню St. Elmo's Fire (Man in Motion)
 Парр, Джон Гэри (в монашестве Иоаким; род. 1936) — настоятель монастыря Марии Египетской в Нью-Йорке.
 Парр, Джонатан (род. 1988) — норвежский футболист, защитник.
 Парр, Екатерина (ок. 1512—1548) — шестая и последняя жена (1543—1547) короля Англии Генриха VIII.
 Парр, Мария (род. 1981) — норвежская детская писательница.
 Парр, Мартин (род. 1952) — современный английский фотограф и фотожурналист.
 Парр, Ральф Шерман (1924—2012) — полковник ВВС США, участник Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войн.
 
 Парр, Фрэнк (1918—2003) — английский шахматист, мастер.

См. также 
 Парри
 Парра
 Паррен